Tajumulco peut désigner :
 le Tajumulco, un volcan et point culminant du Guatemala ;
 , une ville du département de San Marcos au Guatemala.